Landstorf steht für:
 Landstorf (Aholfing), Gemeindeteil von Aholfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Landstorf (Zierow), Ortsteil von Zierow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern